Плазма, агрегатно стање у физици
 Плазма, кекс предузећа Концерн Бамби
 Плазма торта, врста торте
 Плазма монитор, врста телевизијских уређаја
 Крвна плазма, саставни део крви у медицини
 Плазма мембрана
или:
 Цитоплазма, ћелијска течност у биологији